Pengo (computerspel), arcadespel uit 1982 van Sega
Pengő, voormalige Hongaarse munteenheid
Pengo Records, voormalig sublabel van ID&T gespecialiseerd in Happy Hardcore